Niemcy:
 Schlitz – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Schlitz – rzeka, dopływ Fuldy

Inne:
 Schlitz – amerykański browar
 Schlitz – ród

Zobacz też:
 Burg Schlitz